Грац — город на юго-востоке Австрии.
 Грац-Умгебунг — округ в Австрии.
 Грац, Леопольд (1929—2006) — австрийский политик. Почётный гражданин Вены
 Грац, Юрий Владимирович (род. 1948) — российский физик-теоретик.